stan krytyczny – stan równowagi w reaktorze jądrowym
 stan krytyczny – stan pośredni między cieczą i gazem w punkcie krytycznym
 stan krytyczny – stan opływu, dla którego opór spada w związku z przejściem od przepływu laminarnego do turbulentnego
 stan krytyczny – poważny stan pacjenta
 Stan krytyczny (ang. Critical Condition) – komedia USA z 1987
 Stan krytyczny (ang. Condition: Critical) – telewizyjny film sensacyjny USA z 1992
 Stan krytyczny – program telewizyjny TVP2 z lat 80. XX w.
 Stan krytyczny – francuski serial obyczajowy z lat 2008-2012